John Mutai ist der Name folgender Personen:

* John Mutai (Marathonläufer, 1966) (* 1966), kenianischer Marathonläufer
 John Mutai (Marathonläufer, 1976) (* 1976), kenianischer Marathonläufer